Дюаме́ль, Дюгамель () — фамилия:
 Дюамель, Антуан (1925—2014) — французский композитор.
 Дюамель, Джош (род. 1972) — американский актёр.
 Дюамель дю Монсо, Анри Луи (1700—1782) — французский агроном, физик, метеоролог, физиолог и техник.
 Дюамель, Жан-Батист (1624—1706) — французский священник, учёный, астроном, физик, натурфилософ и богослов. Первый секретарь Французской академии наук.
 Дюамель, Жан-Мари Констан (1797—1872) — французский математик.
 Дюамель, Жорж (1884—1966) — французский прозаик и поэт, драматург, литературный критик.
 Дюамель, Лоран (род. 1968) — футбольный судья.
 Дюамель, Матьё (род. 1984) — французский футболист, нападающий футбольного клуба «Гавр».
 Дюамель, Меган (род. 1985) — канадская фигуристка.
 Дюамель, Огюстен Ромен (1764—1807) — французский военный деятель, полковник, участник революционных и наполеоновских войн.

См. также 
 Дюгамель
 Принцип Дюамеля
 Интеграл Дюамеля
  — астероид названный в честь Жана-Мари Дюамеля.